Суперкубок Германии по футболу 2019 стал 10-м розыгрышем Суперкубка Германии () после его восстановления в 2010 году. Матч состоялся 3 августа 2019 года  на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В нём встрились чемпион страны и обладатель Кубка Германии «Бавария» и команда, занявшая в чемпионате второе место, «Боруссия (Дортмунд)».

Победу со счётом 2:0 одержала «Боруссия», выиграв Суперкубок Германии в шестой раз.

Команды
В нижеследующий таблице матчи до 1996 года были в эпоху Суперкубка DFB, а с 2010 года в эпоху Суперкубка DFL.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Borussia Dortmund gewinnt den Supercup 2019 gegen den FC Bayern München 

2019
Спортивные соревнования в Дортмунде
Европейские национальные футбольные суперкубки в сезоне 2019
Август 2019 года
События 3 августа
Спорт в Германии в 2019 году